diverse mythologische wezens:
Kelpie (mythisch wezen)
Nikker (folklore)
Tomte
Vodník (mythisch wezen)
 verder wordt Nimf (mythisch wezen) soms ook als 'watergeest' aangeduid.

Zie ook 
 De watergeest (doorverwijspagina)